Панте́ра:

 Пантеры () — род крупных млекопитающих семейства кошачьих.
 «» — др.-римское личное прозвище (агномен) в родах Турулиев, Сестиев и Ауфидиев.

Техника
 PzKpfw V «Пантера» — немецкий средний танк периода Второй мировой войны.
 «Пантера» — российская подводная лодка типа «Барс» начала XX века.
 К-317 «Пантера» — российская атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б».
 Пантера — израильский беспилотный летательный аппарат.

Культура и искусство
 Пантера — фильм Марио Ван Пиблса об истории партии «Чёрные пантеры» (США, 1995).
 Пантера — телесериал «Студии 2В» в жанре боевика (Белоруссия — Россия, 2007).

Pantera
 Pantera — американская метал-группа (образована в 1981).
 De Tomaso Pantera — итальянский спортивный автомобиль (выпускался с 1971 по 1992 год).

Panther
 Panther KF51 — немецкий боевой танк, представленный в 2022 году.

См. также 
 Батальон «Пантера» (Panthera Battalion) — отдельный батальон казарменной полиции Национальной полиции Сальвадора.
 Гвардия «Пантеры» () — элитное подразделение Вооруженных сил Республики Сербской.
 Линия Пантера — Вотан (), или Восточный вал — оборонительный рубеж немецких войск против советских войск осенью 1943 года.
 Операция «Пантера» — операция войск вермахта и Независимого государства Хорватии против югославских партизан в 1943 году.
 Розовая пантера (значения)
 Чёрная пантера (значения)

Примечания